Santa Kristina ima više značenja:
 Santa Kristina (Avelino)
 Santa Kristina (Breša)
 Santa Kristina (Kuneo)
 Santa Kristina (Firenca)
 Santa Kristina (Pavija)
 Santa Kristina (Rimini)
 Santa Kristina (Rim)
 Santa Kristina (Terni)
 Santa Kristina (Trevizo)
 Santa Kristina (Verona)